Дубовка (), село, 
Токаревский сельский совет,
Дергачёвский район,
Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6322082505. Население по переписи 2001 года составляет 617 (271/346 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Дубовка находится на правом берегу реки Татарка, которая через 2,5 км впадает в реку Лопань (левый приток), выше по течению в 1 км расположено село Токаревка, ниже по течению примыкает село Цуповка, на противоположном берегу — село Лобановка.

История 
 1850 - дата основания.
 В 1940 году, перед ВОВ, в Дубовке было 85 дворов.

Экономика 
 В селе есть молочно-товарная ферма.

Объекты социальной сферы 
 Село газифицировано.
 Фельдшерско-акушерский пункт.
 Библиотека

Примечания

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Дергачёвского района (Харьковская область)